Altin est un nom propre albanais.

Altın est aussi un nom propre turc, tatar de Crimée et gagaouze.

Étymologie 
Altın est un nom propre dérivé du substantif altın qui signifie « or » (métal) en turc, en tatar de Crimée et en gagaouze.

Prénom 
Altin est un prénom albanais.

Patronyme 

  (1985-), footballeur turco-néerlandais ;
  (1965-), footballeur turc ;
  (1983-), footballeur turc ;
  (1956-), footballeur et entraîneur turc ;
  (1980-), footballeur turc ;
 Josef Altin (1983-), acteur britannique ;
  (1944-), sculpteur et éducateur allemand ;
  (1958-2016), auteur-compositeur-interprète, arrangeur, poète et acteur turc ;
 İnan Altin (1976-), musicien et réalisateur turc ;
  (1941-), actrice turque ;
  (1987-), footballeur turc ;
  (1986-), footballeur allemand d'origine turque.

Musique 
 Altın Gün (litt. « jour d'or » en turc), groupe de musique néerlandais de folk rock psychédélique turc, alliant rock occidental et musique traditionnelle turque

Voir aussi 
 , patronyme turc qui signifie « fils d'Altın » ou « fils de l'or »

Prénom albanais
Patronyme turc